Interligu u bejzbolu za 2000. je činilo dvanaest klubova iz Hrvatske, Mađarske i Slovenije. Prvak je bio slovenski klub Lisjaki iz Kranjaa.

Ljestvica

Završnica

Izvori 
 nadasplit.hr, rezultati 2000. 
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 2000/2001, Zagreb, 2001.

2000.